Füllung steht für:

 ein Verfahren (Verpackung), siehe Abfüllen
 den Inhalt eines Behältnisses oder Gefäßes, siehe Inhalt
 den Bestandteil eines Gerichts, siehe Farce (Küche)
 das Innere der Praline
 Rekonstruktion von Zahndefekten, siehe Füllungstherapie
 in Textilien das Innenmaterial, siehe Futter (Textil)
 Kassette, der eingelassene, von einem Rahmen gehaltene Teil einer Täfelung, einer Tür oder eines Möbels

Siehe auch:

 Fülle, Füllen, Füller